Сабіне Лісіцкі була чинною чемпіонкою, але знялась через лівобічне розтягнення черева. Роберта Вінчі виграла титул, у фіналі перемігши Єлену Янкович з рахунком 7–5, 6–3.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікаційна сітка

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливий лузер 
  Емілі Веблі-Сміт

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Texas Tenis Open, одиночний розряд
2012